Примера дивисьон 1969/1970 ()  — 27-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1969/1970
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1969 году
Спорт в Мексике в 1970 году